

Codici 
 NTM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miracema Do Norte (Brasile)
 ntm – codice ISO 639-3 della lingua nateni

Musica 
 Suprême NTM – gruppo musicale hip hop francese